Zaklinacz deszczu – powieść Johna Grishama
 Zaklinacz deszczu – niemiecki film z 1926 r.
 Zaklinacz deszczu – amerykański film z 1956 r. w reżyserii Josepha Anthony'ego
 Zaklinacz deszczu – amerykański film z 1997 r. w reżyserii Francisa Forda Coppoli
 Zaklinacz deszczu – album poznańskiego rapera Donguralesko